Roraima steht für:
 Roraima, nördlichster Bundesstaat Brasiliens
 Roraima-Tepui, Berg im Dreiländereck Brasilien-Venezuela-Guyana
 Roraima (Schiff), kanadisches Schiff
 Roraima (Gattung), Gattung der Käfer-Familie Elmidae